Лессинг:
 Лессинг, Готфрид (1914—1979) — немецкий юрист и дипломат ГДР.
 Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781) — основоположник немецкой классической литературы.
 Лессинг, Готхольд Эфраим (1903—1975) — немецкий дирижёр.
 Лессинг, Дорис (1919—2013) — английская писательница.
 Лессинг, Карл Фридрих (1808—1880) — немецкий живописец, племянник Г. Э. Лессинга.
 Лессинг, Кристиан Фридрих (1809—1862) — немецкий ботаник, миколог, врач, брат Карла Фридриха Лессинга.
 Лессинг, Отто (1846—1912) — скульптор, сын Карла Фридриха Лессинга; главное произведение: памятник двоюродному прадеду — Г. Э. Лессингу.
 Лессинг, Роланд (род. 1978) — эстонский биатлонист.
 Лессинг, Теодор (1872—1933) — немецкий философ и публицист.

См. также 
 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861—1939) — советский геолог и петрограф, академик АН СССР (1925; член-корреспондент 1914).